Belonuchus — род жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae. Повсеместно описано около 200 видов данного рода.

Описание 
Коротконадкрылые хищные жуки, от средних до крупных (около 1 см), удлинённая форма тела, как правило чёрные, переднеспинка и надкрылья и часть брюшка могут быть красными. Голова округло-квадратная. Большая часть видов обитает в неотропике. Живут в гниющих органических веществах (фрукты, бревна, кактусы, иногда падаль или навоз); некоторые виды в пещерах. Род Belonuchus отличается от близких групп по совокупности следующих признаков: тело обычно сплюснутое; максиллярные щупики длинные, с пальпомером IV палочковидным и заметно длиннее пальпомера III; лабиальные щупики умеренно длинные, с пальпомером III немного длиннее пальпомера II; передние членики I—IV у обоих полов простые, не расширенные, лишённые видоизменённых светлых щетинок вентрально или более или менее расширены, с некоторыми видоизменёнными светлыми щетинками вентрально. Верхняя линия гипомерона переднеспинки отогнута примерно на середине длины переднеспинки так, что латеральная точка переднеспинки, несущая длинную щетинку, отделяется от нее на расстоянии не менее трех диаметров точки; мезовентрит широко разделяет средние тазики, обычно с поперечным килем. Брюшко с первыми тремя или четырьмя видимыми тергитами несут две базальные линии; базальная линия стернита III вытянута в вершину в дугообразный отросток; стернит VIII самца медиально-вершинно вариабельно выемчатый; стернит IX самца с более или менее асимметричной базальной частью.

Взрослые особи, а у некоторых видов личинки нескольких представителей Belonuchus, в разной степени постоянно связаны с прицветниками растений рода Heliconia (Zingiberales: Heliconiaceae). Они хищники и поедают различных личинок двукрылых и чешуекрылых в этой среде обитания. Взрослые особи Belonuchus cephalotes способны полностью погружаться в воду для захвата личинок и/или куколок комаров (Culicidae).

Систематика 
Около 200 видов. Включён в подтрибу Philonthina трибы Staphylinini из подсемейства Staphylininae. Род был впервые выделен в 1837 году финским и русским зоологом Александром Давидовичем фон Нордманом (1803—1866) по типовому виду .

 Belonuchus abnormalis (Sharp, 1885)
 Belonuchus admirabilis Li & Zhou, 2010
 Belonuchus aeneipennis Fauvel, 1895
 Belonuchus aeneiventris Fauvel, 1878
 Belonuchus aenigmaticus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus aequalis Sharp, 1876
 Belonuchus agilis Erichson, 1840
 Belonuchus albovariegatus Bernhauer, 1916
 Belonuchus alternans (Sharp, 1885)
 Belonuchus alternatus Sharp, 1885
 Belonuchus altissimus Bernhauer, 1916
 Belonuchus altivagans Bernhauer, 1916
 Belonuchus aluticollis (Bernhauer, 1921)
 Belonuchus amplipennis Fauvel, 1891
 Belonuchus amplus Blackwelder, 1943
 Belonuchus analis K.Schubert, 1911
 Belonuchus andinus Bernhauer, 1916
 Belonuchus angusticeps Scheerpeltz, 1960
 Belonuchus angusticollis Bernhauer, 1906
 Belonuchus antiguae Blackwelder, 1943
 Belonuchus aphaobius Smetana, 1995
 Belonuchus apicicornis Bernhauer, 1916
 Belonuchus apiciventris (Sharp, 1885)
 Belonuchus applanatus Li, Liang & Hongzhang Zhou, 2010
 Belonuchus argentinus Bernhauer, 1916
 Belonuchus arizonicus Casey, 1915
 Belonuchus armatus Sharp, 1876
 Belonuchus arrogans Bernhauer, 1916
 Belonuchus asperatus Bernhauer, 1906
 Belonuchus atticida (Wasmann, 1925)
 Belonuchus avidus Erichson, 1840
 Belonuchus barbicornis Bernhauer, 1916
 Belonuchus basiventris (Sharp, 1885)
 Belonuchus batesi Sharp, 1876
 Belonuchus bidens Sharp, 1885
 Belonuchus biformis Cameron, 1951
 Belonuchus bipunctatus Bernhauer, 1935
 Belonuchus boops Sharp, 1885
 Belonuchus boxi Blackwelder, 1934
 Belonuchus brasilianus Bernhauer, 1917
 Belonuchus breviceps Fauvel, 1891
 Belonuchus bruchi Bernhauer, 1912
 Belonuchus bruchianus Bernhauer, 1911
 Belonuchus bugnioni Fauvel, 1901
 Belonuchus cacao Blackwelder, 1943
 Belonuchus candens (Erichson, 1840)
 Belonuchus cariniventris Bernhauer, 1918
 Belonuchus castaneus Chani-Posse, 2006
 Belonuchus cavipennis Bernhauer, 1916
 Belonuchus celatus (Sharp, 1885)
 Belonuchus cephalotes (Sharp, 1885)
 Belonuchus cifuentesi Rodríguez & Navarrete-Heredia, 2016
 Belonuchus clypeatus Sharp, 1876
 Belonuchus coelestinus Bernhauer, 1908
 Belonuchus coelestis Bernhauer, 1916
 Belonuchus coeruleispennis Motschulsky, 1858
 Belonuchus cognatus Sharp, 1885
 Belonuchus colon (Sharp, 1885)
 Belonuchus coloratus Last, 1989
 Belonuchus columbicus Bernhauer, 1916
 Belonuchus confusus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus connexus (Say, 1830)
 Belonuchus convexus (Bernhauer, 1908)
 Belonuchus coomani Li & Zhou, 2010
 Belonuchus cordilleranus Bernhauer, 1916
 Belonuchus corticalis (Sharp, 1885)
 Belonuchus cribriceps Bernhauer, 1921
 Belonuchus cyanipennis Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus danforthi Blackwelder, 1943
 Belonuchus decipiens Sharp, 1876
 Belonuchus dejectus Sharp, 1885
 Belonuchus dichrous Erichson, 1840
 Belonuchus diversicornis Bernhauer, 1917
 Belonuchus docilis Sharp, 1885
 Belonuchus dominicus Blackwelder, 1943
 Belonuchus duplicatus Blackwelder, 1944
 Belonuchus ecuadorensis Bernhauer, 1935
 Belonuchus ephippiatus Say, 1834
 Belonuchus erichsoni Bernhauer, 1917
 Belonuchus erythropterus Solsky, 1868
 Belonuchus excelsus Bernhauer, 1917
 Belonuchus extremus (Sharp, 1885)
 Belonuchus falsus Bernhauer, 1917
 Belonuchus fassli Bernhauer, 1917
 Belonuchus flavicoxis (Bernhauer, 1912)
 Belonuchus flavipennis Solsky, 1870
 Belonuchus flavocaudatus Bernhauer, 1921
 Belonuchus forsteri Scheerpeltz, 1960
 Belonuchus fossulatus Wasmann, 1887
 Belonuchus frater Bernhauer, 1906
 Belonuchus gagates Erichson, 1840
 Belonuchus ganglbaueri Bernhauer, 1906
 Belonuchus gedyei Cameron, 1951
 Belonuchus godmani (Sharp, 1885)
 Belonuchus goeldii (Wasmann, 1925)
 Belonuchus gracilis (Sharp, 1885)
 Belonuchus grandiceps Kraatz, 1859
 Belonuchus haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
 Belonuchus hispaniolus Blackwelder, 1943
 Belonuchus holisoides Sharp, 1876
 Belonuchus ielskii (Solsky, 1872)
 Belonuchus imitator Cameron, 1932
 Belonuchus impressifrons Sharp, 1876
 Belonuchus infimus (Sharp, 1885)
 Belonuchus iridescens Solsky, 1868
 Belonuchus irregularis Bernhauer, 1916
 Belonuchus iteratus (Sharp, 1887)
 Belonuchus jacobianus Casey
 Belonuchus jalappensis Bernhauer, 1917
 Belonuchus juanmorronei Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus julietitae Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus laevipennis Bernhauer, 1942
 Belonuchus latecinctus (Sharp, 1885)
 Belonuchus laticeps Casey
 Belonuchus latro Erichson, 1840
 Belonuchus limbatus Fauvel, 1878
 Belonuchus linuzensis Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus longiceps Bernhauer, 1906
 Belonuchus longitarsus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus lucilius (Sharp, 1885)
 Belonuchus maculipennis Fauvel, 1895
 Belonuchus magnificus Bernhauer, 1916
 Belonuchus magnistylus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus marginicollis Lea, 1931
 Belonuchus meridionalis Bernhauer, 1916
 Belonuchus metafemoralis Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus mexicanus Solsky, 1864
 Belonuchus militaris Bernhauer, 1921
 Belonuchus mimeticus Sharp, 1885
 Belonuchus miripennis Bernhauer, 1916
 Belonuchus mixtecus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus modestus Fauvel, 1891
 Belonuchus montanellus Bernhauer, 1916
 Belonuchus montanicus Blackwelder, 1944
 Belonuchus monticola Bernhauer, 1917
 Belonuchus moquinus Casey, 1884
 Belonuchus mordens Erichson, 1840
 Belonuchus moritzi Bernhauer, 1906
 Belonuchus moroni Márquez, Asiain & Navarrete-Heredia, 2018
 Belonuchus motoensis Cameron, 1929
 Belonuchus multipunctatus (Coiffait, 1981)
 Belonuchus mundus Erichson, 1840
 Belonuchus muticus (Sharp, 1876)
 Belonuchus nalandensis Bernhauer, 1902
 Belonuchus nigerrimus Bernhauer, 1918
 Belonuchus nullicedo C.A.Dohrn, 1892
 Belonuchus oakleyi Blackwelder, 1943
 Belonuchus obvelatus Li & Zhou, 2010
 Belonuchus oceanites (Hromádka, 2016)
 Belonuchus optatus (Sharp, 1885)
 Belonuchus oxyporimimus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus oxyporinus (Sharp, 1885)
 Belonuchus pallidus Casey, 1915
 Belonuchus palustris Bernhauer, 1916
 Belonuchus panamensis Sharp, 1885
 Belonuchus paradoxipunctatus Bernhauer, 1921
 Belonuchus paradoxus Bernhauer, 1906
 Belonuchus pectinipes Bernhauer, 1910
 Belonuchus piceolus Bernhauer, 1935
 Belonuchus pictipennis Sharp, 1885
 Belonuchus planiceps Erichson, 1840
 Belonuchus platypterus (Sharp, 1885)
 Belonuchus pollens Sharp, 1885
 Belonuchus posticalis (Laporte de Castelnau, 1840)
 Belonuchus prasinipennis Bernhauer, 1917
 Belonuchus pulcher Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus pulchripennis Bernhauer, 1908
 Belonuchus puncticulus Rougemont, 2004
 Belonuchus punctifrons (Cameron, 1926)
 Belonuchus punctiventris Casey
 Belonuchus purpuripennis Bernhauer, 1916
 Belonuchus quadrifer Casey
 Belonuchus richteri (Bernhauer, 1912)
 Belonuchus rufipennis (Fabricius, 1801)
 Belonuchus rufisternus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus rufiventris (Sharp, 1887)
 Belonuchus rufocaudus (Sharp, 1885)
 Belonuchus rufoniger Fauvel, 1895
 Belonuchus rufopygus (Sharp, 1885)
 Belonuchus rugicollis Bernhauer, 1916
 Belonuchus satyrus Erichson, 1840
 Belonuchus serraticornis (Sharp, 1876)
 Belonuchus setiger Sharp, 1876
 Belonuchus sharpi Bernhauer, 1907
 Belonuchus silvestris Bernhauer, 1917
 Belonuchus similis Sharp, 1885
 Belonuchus simillimus Bernhauer, 1917
 Belonuchus simplex Sharp, 1885
 Belonuchus singularis Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus skalitzkyi Bernhauer, 1906
 Belonuchus spinicornis (Champion, 1913)
 Belonuchus stenoderus Sharp, 1885
 Belonuchus stenoderus Sharp, 1885
 Belonuchus subaeneipennis Bernhauer, 1916
 Belonuchus subaeneus Bernhauer, 1916
 Belonuchus subconvexus Bernhauer, 1937
 Belonuchus subsellatus Bernhauer, 1916
 Belonuchus superbus Bernhauer, 1916
 Belonuchus supernus (Herman, 2001)
 Belonuchus taczanovskii Solsky, 1872
 Belonuchus tenuistylus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus tepoztecus Márquez et Asiain, 2022
 Belonuchus terminalis (Laporte de Castelnau, 1840)
 Belonuchus texanus Casey
 Belonuchus tremolerasi Bernhauer, 1912
 Belonuchus trinitatus Blackwelder, 1943
 Belonuchus tripunctatus Fauvel, 1895
 Belonuchus trochanterinus (Sharp, 1885)
 Belonuchus troglophilus Smetana, 1995
 Belonuchus tucumanensis Bernhauer, 1934
 Belonuchus ussuriensis Tikhomirova, 1973
 Belonuchus variolosus Solsky, 1870
 Belonuchus venezolanus Bernhauer, 1917
 Belonuchus viridipennis Baudi di Selve, 1848
 Belonuchus vulneratus Bernhauer, 1906
 Belonuchus weiserianus (Bernhauer, 1921)
 Belonuchus xantholinoides Bernhauer, 1917
 Belonuchus xanthomelas Solsky, 1868
 Belonuchus xanthopterus (Nordmann, 1837)
 Belonuchus xanthopus Solsky, 1868
 Belonuchus zunilensis (Sharp, 1885)

Примечания

Литература 
  (Belonuchus: pp.334—336)

Ссылки 
 Genus Belonuchus bugguide.net

Belonuchus
Роды жесткокрылых